Гончар, Александр:
 Гончар, Александр Владимирович (род. 1969) — российский футбольный судья.
 Гончар, Александр Терентьевич (1918—1995) — украинский советский писатель, публицист и общественный деятель.